T'Chiot Biloute est une marque commerciale apposée sur deux types de fromages fermiers de lait cru de vache produits dans l'est du département du Nord à Saint-Aubin (Nord) dans l'Avesnois. Ces fromages emploient également la marque collective de certification régionale « Saveurs en'Or ».

Description 
Ce sont des fromages au lait cru de forme ronde et de 170 g.

Caractéristiques 
L'un est affiné grâce à un brossage au cidre puis enrobé de chapelure ; l'autre à la bière ce qui lui donne un goût levuré.

Production 
 La ferme du Pont des loups à Saint-Aubin (Nord) dans l'Avesnois à l'est du département du Nord.

Bibliographie

Liens internes 
 Fromage fermier
 Fromage au lait cru

Notes et références 

Marque de fromage en France
Fromage fermier
Fromage au lait de vache
Fromage au lait cru
Fromage à pâte molle à croûte lavée
Fromage du département du Nord